Porpax est un genre de la famille des Libellulidae appartenant au sous-ordre des anisoptères dans l'ordre des odonates. Il comprend cinq espèces.

Espèces du genre Porplax 
Porpax asperipes Karsch, 1896
Porpax risi Pinhey, 1958
Porpax garambensis Pinhey, 1966
Porpax bipunctus Pinhey, 1966
Porpax sentipes Dijkstra, 2006

Références

Liens externes 

Genre d'Odonates (nom scientifique)
Libellulidae